Пауль Попель (,  28 лютого 1943, Селлестед) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Згодом — хокейний тренер.

Перший гравець НХЛ данського походження. Пауль народився в Данії, ще у восьмирічному віці переїхав разом з батьками до Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1960 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Баффало Бізонс», «Герші Берс», «Спрингфілд Кінгс», «Клівленд Баронс», «Рочестер Американс», «Едмонтон Ойлерс», «Ванкувер Канакс», «Детройт Ред-Вінгс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс» та «Х'юстон Аерос».

Загалом провів 228 матчів у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Один сезон відпрацював, як головний тренер команди «Маскігон Могокс» (ІХЛ). Після того працював дитячим тренером у Сент-Луїсі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Авко в складі «Х'юстон Аерос» — 1974, 1975.
 Друга команда всіх зірок ВХА — 1975, 1977.
 Учасник матчу усіх зірок ВХА — 1974, 1975, 1977.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 
 Пауль Попель на Eliteprospects 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Данські емігранти до Канади